W biologii:
 rzepa – podgatunek kapusty właściwej
 kapusta właściwa – inaczej rzepa właściwa

Osoby o nazwisku Rzepa:
 Jan Rzepa – porucznik Wojska Polskiego
 Jarosław Rzepa – polski samorządowiec i poseł
 Krzysztof Rzepa – historyk, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
 Mirosław Rzepa – piłkarz, reprezentant Polski
 Stanisław Rzepa – grafik i malarz
 Teresa Rzepa – psycholog, profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Zobacz też:
 Rzepka (ujednoznacznienie)